Juniorski prvaci Hrvatske u nogometu za sezonu 2006./07. su bili nogometaši Zagreba.

Prva liga

Drugi rang prvenstva

Amatersko prvenstvo Hrvatske 
Igrano od 14. do 17. lipnja 2007. u Tuheljskim Toplicama.

Poveznice

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 2007-2008., Zagreb, 2008., ISSN 1330-2523

2006-07
j-p